Рудно може бити:

 Рудно (Краљево), насељено мјесто града Краљева, Рашки округ, Република Србија
 Рудно (Турчјанске Тјеплице), насељено мјесто у округу Турчјанске Тјеплице, Жилински крај, Словачка Република